Sunburst (Montana), een plaats in de Amerikaanse staat Montana
Sunburst (film), een Amerikaanse film uit 1975 van James Polakof
 Psi-kinderen, een sciencefictionroman uit 1964 van Phyllis Gotlieb